Café Central (Gouda)
Café Central (Wenen)
Café Central (Madrid)